Hans Kraus ist der Name folgender Personen:

* Hans Kraus (Politiker, 1879) (1879–1952), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Kraus (Puppenspieler) (1923–1995), österreichischer Puppenspieler
 Hans Kraus (Politiker, 1939) (1939–2008), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Hans Kraus (Fußballspieler) (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Hans Kraus (Maler) (* 1954), österreichischer Maler 
 Hans Kraus-Hübner (* 1941), deutscher Komponist 
 Hans-Christof Kraus (* 1958), deutscher Historiker

 Hans-Joachim Kraus (1918–2000), deutscher evangelischer Theologe

 Hans Peter Kraus (1907–1988), Buchhändler, Antiquar und Sammler
 Hans-Werner Kraus (1915–1990), deutscher Offizier, Kapitänleutnant der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Hans Krauß
 Hans Krause